Кристијана (Бургас, 1. новембар 1989) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1989.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи